Юдалл () — фамилия. Известные носители:

 Юдалл, Моррис Кинг (1922—1998) — член Палаты представителей США (1961—1991) от штата Аризона, брат Стюарта Ли Юдалла, отец Марка Юдалла.
 Юдалл, Марк (род. 1950) — сенатор от штата Колорадо, член Палаты представителей США (1999—2009).
 Юдалл, Стюарт Ли (1920—2010) — министр внутренних дел США (1961—1969), член Палаты представителей США (1955—1961) от штата Аризона, отец Тома Юдалла.
 Юдалл, Том (род. 1948) — сенатор от штата Нью-Мексико, член Палаты представителей США (1999—2009).